Джон Міллс (плавець)